Costituzione polacca di maggio – costituzione del 1791
 Costituzione Polacca di Marzo – costituzione del 1921
 Costituzione Polacca del 1935 – costituzione del 1935
 Costituzione della Repubblica Popolare di Polonia – costituzione del 1952
 Costituzione della Repubblica di Polonia – costituzione del 1997